Александр Есаулов:
 Есаулов, Александр Алексеевич (род. 1859) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Есаулов, Александр Семёнович — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 8435; 26 ноября 1850.
 Есаулов, Александр Николаевич